Carlo Cattaneo est un nom porté par plusieurs personnes, dont :
 Carlo Cattaneo (1801-1869), historien et philosophe italien
 Carlo Cattaneo (1883-1941), amiral italien
 Carlo Cattaneo, acteur et réalisateur italien actif de 1910 à 1923
 Carlo Cattaneo (1911-1979), mathématicien et physicien italien
  (1930-2005), acteur italien

Voir aussi 
 

Homonymie de personnes